Флаг муниципального образования Тро́ицкое сельское поселение Крымского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 августа 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7488.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Троицкого сельского поселения Крымского района в белом, жёлтом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле — расходящиеся от сквозного диска золотые лучи пламенеющего солнца и поверх них — серебряный обращённый прямо голубь с золотым нимбом и с червлёным терновым венцом в лапах; всё сопровождено внизу двумя бьющими из середины нижнего края щита и вписанными по сторонам струями, четырежды просечёнными серебром и чёрным».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

На левом берегу Кубани в 1865 году, вокруг Новоохранного поста, поселилось 124 семьи из 828 человек. Это и считается началом Троицкой названной в честь Троицкого пехотного полка.

На средства войскового правления и прихожан, в 1886 году была построена первая церковь Святой Троицы. В 1903 году начали строить кирпичную церковь, высота колокольни которой составляла 93 метра.

Святая Благословенная Троица является собой единое Божество в трёх ипостасях, что означает «три в одном»: Отца, Сына и Святого Духа, что и отражено изображением голубя с нимбом в солнечном кольце с пламенеющими лучами и держащего терновый венец, где солнечное кольцо символизирует Бога-Отца, голубь с нимбом символ Бога-Святого Духа, а терновый венец символизирует Бога-Сына, Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо, богатые водоёмами земли поселения.

Чёрно-белые полосы, в виде фонтана, аллегорически указывают на нефть и артезианские воды, которыми богаты недра поселения.

Белый цвет (серебро) также символизирует чистоту, ясность, миролюбие и спокойствие.

Чёрный цвет является символом постоянства, мудрости, достоинства.

Примечания